Ross Bagdasarian Sr.
 Ross Bagdasarian Jr.